Dawri Al-Nokhba (arabski: دوري النخبة) – najwyższa piłkarska klasa rozgrywkowa klubów w Iraku. Rozgrywki ligi toczą się pod patronatem Irackiego Związku Piłki Nożnej. Zwycięzca rozgrywek otrzymuje tytuł mistrza Iraku, a najsłabsze drużyny są degradowane do Iraq Division One.

Drużyny w sezonie 2017/2018 
 Al-Bahri SC
 Al-Diwaniya FC
 Al-Hedood FC
 Al-Hussein SC
 Al-Kahraba FC
 Al-Mina'a SC
 Al-Naft SC
 Al-Najaf FC
 Al-Quwa Al-Jawiya
 Al-Samawa FC
 Al-Shorta SC
 Al-Sinaat Al-Kahrabaiya
 Al-Talaba SC
 Al-Zawraa
 Armanat Bagdad
 Karbalaa FC
 Naft Al-Junoob SC
 Naft Al-Wasat SC
 Naft Maysan
 Zakho FC

Mistrzowie i pozostali medaliści

Statystyka

Linki zewnętrzne 
 Historia na RSSSF